Перводекабрьское восстание (, Перводекабрьская попытка государственного переворота) — неудавшаяся попытка вооружённого захвата власти в Эстонской республике эстонскими и засланными из СССР коммунистами (в основном эстонцами и латышами — гражданами СССР) 1 декабря 1924 года.

Заговорщиками был убит 21 человек, в том числе министр путей сообщения Эстонской Республики Карл Карк. Восстание было подавлено в тот же день. 12 повстанцев было убито в ходе боевых действий, ещё несколько человек погибло при сопротивлении последовавшим арестам. Согласно советским источникам, в течение 2—3 месяцев после восстания было расстреляно несколько сот рабочих, свыше 2 тысяч человек было арестовано. Эстонский историк Тоомас Хийо подтверждает казнь более ста участников и сторонников переворота.

Подготовка восстания 

В конце лета 1924 года ЦК коммунистических партий Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали совместное воззвание «К трудящимся Эстонии, Латвии и Литвы», в котором предупреждали о готовности буржуазии прибалтийских республик установить фашистские режимы, и призвали рабочих и крестьян этих стран бороться против такой угрозы. Кроме того, тем же летом на Второй конференции КПЭ одним из основных вопросов стояло вооружённое восстание в Эстонии. В ряде городов страны коммунисты развернули кампанию, проведя серию собраний с призывами к свержению буржуазного правительства. С призывами к восстанию выступила нелегальная газета «Коммунист» — печатный орган КПЭ. Призыв к восстанию передали политические заключённые тюрем Таллина.

Военно-техническая и организационная подготовка к восстанию была начата ещё весной 1924 в условиях строгой конспирации. Детальный план восстания составил в Таллине прибывший из Москвы Карл Тракман (офицер Штаба РККА). Общее руководство подготовкой осуществлял член ЦК КПЭ Я. Я. Анвельт. Был создан Военно-революционный комитет под руководством В. Клейна. В состав руководителей восстания входили Иоханнес Юрна, Георг Креукс, Рудольф Пяльсон, Карл Римм, Николай Риукранд, Арнольд Соммерлинг, Харольд Туммельтау. Ответственные за организацию восстания в Тарту Ханс Хейдеманн и Вилли Троммель были арестованы до начала выступления.

Боевые группы формировались в Таллине, Пярну, Нарве, Тарту, Вильянди, Раквере, Выру, Валга, Кохила, Кунда и других местах, а также при воинских частях. В состав боевых организаций входили как коммунисты и комсомольцы, так и беспартийные. Основной воинской единицей была боевая тройка, в которой только её руководитель был непосредственно связан с подпольной организацией. Постепенно тройки сводились в боевые группы численностью в десятки бойцов. Общая численность восставших к ноябрю 1924 составила около 1000 человек, из них в Таллине около 400.

В ходе восстания предполагалось создать революционное правительство, которое должно было установить Советскую власть и присоединить Эстонию к СССР. Резервом восставших являлись около 6700 эстонских коммунистов и комсомольцев, проживавших в СССР, а также добровольческие группы, подготовленные компартиями Латвии и Финляндии.

Решение о выборе даты восстания было принято 29 ноября на объединённом заседании ЦК КПЭ и комсомола Эстонии, проходившем в Таллине на улице Кадака, 9. В ходе заседания был создан Военно-революционный комитет в составе 10 человек под председательством В. Клейна (начальник штаба — К. Римм). ВРК утвердил план, согласно которому восстание, начавшись в Таллине и Пярну, должно было охватить все центры страны.

Ход событий 
В ночь на понедельник 1 декабря группы повстанцев по 2-3 человека приходили на конспиративные квартиры, где концентрировались боевые группы. Здесь они получали оружие и боеприпасы.

Восстание началось в 5:15 утра. Примерно 250—300 человек со стрелковым оружием, гранатами и взрывчаткой утром 1 декабря атаковали ряд объектов в Таллине. Боевая группа Йоханнеса Мянда подорвала железнодорожный мост возле Вазула, а группа Вольдемара Ракэсона — железнодорожный мост у Мустйыэ, что помешало перебросить эскадрон кавалерии из Тарту и бронепоезд из Тапа для подавления восстания в столице.

Восставшие захватили резиденцию государственного старейшины Фридриха Акеля. Акель жил в официальной резиденции в центре города, за собором Александра Невского. При нападении повстанцев он скрылся в дальней комнате и заперся. Его адъютант Шенберг выпрыгнул из окна и под градом пуль побежал к зданию военного министерства, откуда к резиденции был немедленно выслан бронеавтомобиль. При его приближении повстанцы скрылись.

Повстанцами также был захвачен Главпочтамт и несколько воинских частей и полицейских участков. Дружины Кристьяна Грюнбаха и Виллема Рообаха заняли авиадивизион и аэродром в Ласнамяги, захватив 3 самолёта и 4 автомашины. Практически все солдаты авиадивизиона присоединились к восставшим. Был захвачен Балтийский вокзал, движение поездов с которого было приостановлено, а также железнодорожная станция Таллин-Вяйке. Повстанцы из числа военнослужащих автотанкового дивизиона захватили 12 танков.

Однако при попытке захвата военного училища в Тонди, министерства обороны и ряда других объектов нападающие получили вооружённый отпор и были вынуждены отступить. Неудачей закончилась и атака на казармы резерва конной полиции. Провал захвата здания Минобороны привёл к тому, что офицеры эстонской армии смогли управлять лояльными войсками, перегруппировать их, и в конечном итоге это привело к поражению восстания.

Правительство объявило военное положение. Опасаясь нелояльности регулярных частей, для подавления восстания были использованы исключительно вновь сформированные части из офицеров, учебного батальона, полицейского резерва и кадетов военного училища.

Части под командованием генерала Лайдонера подавили мятеж в течение нескольких часов. Особенно стойко защищались мятежники в Балтийском вокзале и на аэродроме Ласнамяги. В течение шести часов основные очаги сопротивления мятежников были подавлены.

В уличных боях повстанцами был убит 21 человек, включая министра транспорта Эстонии Карла Карка, ранено 25 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Потери восставших убитыми составили 12 человек, . За подавлением восстания последовали массовые аресты, в ходе которых было убито ещё несколько повстанцев, оказывавших сопротивление. Более ста (по советским источникам, несколько сот) захваченных участников и сторонников восстания были казнены по приговорам полевых судов.

Часть повстанцев сумела бежать в СССР, в том числе и Ян Анвельт.

Память о восстании 
 В 1928 году у стен Военного училища в Тонди был установлен монумент в память о кадетах училища, погибших в ходе подавления восстания (скульптор Амандус Адамсон). В 1941 году был уничтожен. В 2009 году скульптурная часть монумента восстановлена на прежнем месте (скульптор Яак Соанс).
 В 1974 году в сквере напротив Балтийского вокзала в Таллине был установлен Монумент участникам восстания 1924 года (скульптор М. Варик, архитектор А. Мурдмаа). После восстановления в 1991 году государственности Эстонской Республики монумент был демонтирован.

Кинематограф 
 «Цену смерти спроси у мёртвых» (Эстонская ССР, 1978). Фильм описывает судьбу эстонских коммунистов, возглавлявших Перводекабрьское восстание. Центральная фигура фильма — история Антона Соммера, профессионального революционера и коммуниста.
 «Декабрьская жара» («Detsembrikuumus») (Эстония, 2008). Фильм охватывает события конца ноября — начала декабря 1924 года, освещая подготовку, ход и подавление восстания.

См. также 
 Процесс 149-ти
 Коммунистическая партия Эстонии

Примечания

Литература 
 August Sunila. Восстание 1 декабря 1924 года. Опыт Коммунистической партии Эстонии в подготовке и проведении вооруженного восстания эстонского пролетариата 1924 года и его историческое значение: Eesti Raamat 1982, 224 p.
 
 Абе Либман. (Abe Liebman). «1924. a. 1. detsembri relvastatud ülestõus.». 52-я книга из серии «Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing». Эстонское государственное издательство, 1950
 «Очерки истории Коммунистической партии Эстонии», ч. 2, Таллин, Эстонское государственное издательство, 1963
 Абе Либман. «Kangelaslik lehekülg eesti töölisklassi ajaloos (40 aastat 1. detsembri relvastatud ülestõusust)», «Eesti Kommunist», 1964, nr. 11
 «Вооруженное восстание эстонского пролетариата в 1924 году (методический материал в помощь лектору)». Таллин, Общество «Знание» ЭССР, 1984
 Аго Паюр. «Готовы ли вооружённые силы? Уехали ли они московским поездом?: 1 декабря 1924 г.: статьи и документы». Таллин, 1996 (на эстонском яз.)
 «Punaste mässukatse 1924. Esimese detsembri protokoll. Kindralleitnant Laidoneri ettekanne.». Газета Eesti Päevaleht (Стокгольм), 29 ноября 1978 г., номер 90, стр. 3.
 Михайлова Ю. Л., Рогинский В. В. Мировая революция остановлена в Таллине? 1 декабря 1924 года // Россия и Прибалтийский регион в XIX—XX вв. Проблемы взаимоотношений в меняющемся мире. М., 2013. С. 78-102.

Ссылки 
 Пятницкий В. И. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. — Мн.: Харвест, 2004.

Декабрь 1924 года
События 1 декабря
1924 год в Эстонии
История Таллина
Конфликты 1924 года
События в Эстонии
Государственные перевороты в Эстонии
Государственные перевороты в Прибалтийских странах в межвоенный период
Восстания
История социализма